Епи́скоп Илия́ (в миру Илья́ Проко́пиевич Ба́бин; , село Обва, Пермская губерния — 3 апреля 1931, Пешнигорт, Кудымкарский район) — епископ Русской православной церкви, епископ Кудымкарский, викарий Пермской епархии.

Биография 
Родился  года в селе Обва (Верх-Язьва, ныне Обвинск) Пермской губернии в семье священника. В двенадцать лет поступил в первый класс Пермского духовного училища, по окончании которого поступил в Пермскую духовную семинарию, по окончании которой  года в числе четырёх лучших семинаристов, после испытаний, зачислен на церковно-практическое отделение Санкт-Петербургской Духовной академии на казённую вакансию как один из лучших семинаристов.

Тема кандидатской работы, над которой он собирался работать: «Критика Евангелий и Евангельской Истории в сочинении Кейма…» На третьем курсе по болезни был вынужден прервать учёбу и вернуться домой до выздоровления. В августе 1877 года возвращается в столицу и получает на экзаменах средний балл 3,985, в то время как для зачисления на IV курс правилами определялся балл не менее четырёх. Своё право продолжить научную работу на повторном годе обучения Илья решает не использовать. В соответствии с правилами он выпускается «из академии с аттестатом на звание действительного студента».

 года определён смотрителем Якутского духовного училища. Двухгодичное училище в Якутске существовало при семинарии. Слежение в Якутии не было простым: «В Якутской епархии число крещеных якутов простирается до 250000, из которых одна восьмая часть знает русский язык. Вследствие незнания русского языка и догматов христианских большая часть якутов придерживается суеверий и шаманства». Господствуют нищета и болезни. Епархиальный вестник печатает «Правила для предотвращения болезней, а главное глазных»: «водой изо рта детей не мыть…».

Впоследствии завершил своё образование в Московской духовной академии со степенью кандидата богословия. Переведён служить в родной пермяцкий край (дата не известна).  года доверенный от крестьян Верх-Язьвинской волости и статский советник Илья Бабин получает благодарность Пермского епархиального училищного совета за «плодотворную деятельность по развитию и укреплению обучения и воспитания крестьянского населения в духе святой православной церкви».

Селяне поручили ему хлопоты по возобновлению монашеской жизни Обвинского Успенского женского монастыря, основанного в конце XVII века и закрытого по указу Екатерины II. Из Вятской губернии были приглашены девушки из мещанских и крестьянских семей. Обвинский женский монастырь был зарегистрирован  года «с числом сестёр, какие обитель в состоянии будет содержать на свои средства».  года, при участии епископа Пермского и Соликамского Никанора (Надеждина), недавно ( года) прибывшего в Пермь с Якутской кафедры, и при громадном стечении молящихся состоялось торжественное открытие Обвинской обители.

Статский советник Илия Прокопиевич Бабин в 1907 году числился законоучителем Красноуфимского промышленного училища.  года рукоположен в сан священника. С  года — протоиерей Благовещенского собора города Кунгура. В 1912 году по случаю его 60-летия Св. Синодом удостоен наперсного креста.

С 1913 года — протоиерей собора в городе Кустанае.

С 1920 года — священник и духовный наставник в Обвинском женском монастыре до её закрытия в 1922 году. Некоторое время переписывался с епископом Андреем (Ухтомским).

В январе 1922 года, в возрасте семидесяти лет, арестован и препровождён в тюрьму в селе Усолье.

Летом 1923 года по наущению волостных властей Обвинская обитель подверглась разорению.

С 1923 года — настоятель Успенской церкви в Обвинске. Приходское собрание Успенского храма отвергло обновленчество и 13 июля 1924 года приняло постановление о признании духовным руководителем в деле веры Патриарха Тихона. Вёл непримиримую борьбу с обновленчеством. В 1927 году написал письмо митрополиту Агафангелу (Преображенскому): «В высшей степени необходимо первое распоряжение Вашего Высокопреосвященства, которое было расклеено на заборах Москвы, как весьма явное доказательство захвата обновленцами церковной власти, от которого они отпираются. Не сохранилось ли это распоряжение у Вашего Высокопреосвященства или в Ярославле у кого-нибудь. Благоволите сделать распоряжение достать его из Москвы и послать ко мне по адресу: в Обвинск Карагайского района Пермского округа, Илье Прокопьевичу Бабину. Буду весьма благодарен, требуют этого и интересы православной староцерковной Церкви».

В 1927 году арестован по доносам за «хуление и проклятье» обновленцев.

13 июня 1928 года агент ОГПУ доносил: «…Кудымкар захвачен обновленцами… Бабин прислал отчаянное письмо, где жалуется на возможные ограничения и стеснения, на упадок пастырской дисциплины и на обновленческое окружение. Работать, говорит, совершенно не дают. Теперь выселяют его из квартиры в бывшем церковном доме, кажется, даже предъявляют какой-то гражданский иск. Пермский протоиерей Богородицкий упорно советует Бабину уехать из Обвинска и устроиться куда-нибудь в другое место, но Бабин и слушать не хочет, хотя против него там сильнейшее недовольство среди ближайших сотрудников».

Архиерейство 
Летом 1929 года хиротонисан во епископа Кудымкарского, викария Пермской епархии. Хиротония состоялась в Перми. Чин хиротонии совершили: Епископ Пермский Павлин (Крошечкин), Епископ Соликамский Хрисанф (Клементьев), епископ Кунгурский Иоанн (Георгиевский).

В 1930 году за контрреволюционные идеи удален с Обвинского прихода в село Пешнигорт. Нередко проводил службы в деревянном Свято-Алексеевском храме в селе Ёгва, освящённом в 1866 году во имя святого преподобного Алексия, человека Божьего. Тихо скончался 3 апреля 1931 года в Пешнигорте в местной больнице. Отпевание совершено местным духовенством. Похоронен на старом Пешнигортском кладбище.

Литература 
 Королев В. А. «Взирая на небесных человеков», 2010, Содружество Православный паломник, 288 стр.

Примечания

Ссылки 
 Илья (Бабин), Епископ Кудымкарский, викарий Пермской Епархии на сайте «Культурное наследие Прикамья»
 Виктор Королёв УГАСИТЕЛЬ БЕЗЗАКОНИЯ Судьба святителя Кудымкарского Илии
 Покаяние векового юбилея

Епископы Русской православной церкви
Выпускники Пермской духовной семинарии